csizmadia a kézműves csizmák elkészítésével és javításával foglalkozó szakember
 Csizmadia, régi magyar családnév